Никола́й Суво́ров: 
 Суворов, Николай Георгиевич (1889—1972) — советский художник кино, Народный художник РСФСР.
 
 Суворов, Николай Николаевич (1922—1999) — советский и российский химик, в 1964—1989 зав. кафедрой органической химии МХТИ им. Д. И. Менделеева.
 Суворов, Николай Полиевктович (1890—1971) — один из инициаторов создания единой гидрометеорологической службы СССР, главный редактор Учпедгиза.
 Суворов, Николай Семёнович (1848—1909) — русский правовед, специалист по церковному праву.
 Суворов, Николай Фёдорович (1923—2002) — полный кавалер ордена Славы.